Tre navi della United States Navy sono state battezzate USS Monticello, in onore dell'omonima tenuta del 3º presidente degli Stati Uniti d'America, Thomas Jefferson

 – nave a vapore varata nel 1859, acquisita dalla US Navy nel 1861, durante la guerra di secessione; rivenduta nel 1865 e affondata nel 1872
USS Monticello – nome con cui venne ricomissionato nel 1927 il transatlantico tedesco Kaiser Wilhelm II, già USS Agamemnon
USS Monticello (AP-61) – nome con cui venne commissionato il transatlantico italiano Conte Grande dopo la cattura da parte della US Navy nel 1942; ritirato dal servizio nel 1946, fu restituito all'Italia nel 1947
 – nave da sbarco classe Thomaston commissionata nel 1957 e radiata nel 1985